De FA Cup 1991–1992 was de 111de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 557 clubteams mee. De eerste ronde begon op 15 november 1991. Het toernooi eindigde op zaterdag 9 mei 1992 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Philip Don. De beker ging voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis naar Liverpool, dat in de finale met 2–0 te sterk was voor Sunderland.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1992
 Football League Cup 1991/92
 Engels voetbalkampioenschap 1991/92

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1991/92